Кроква — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кроква — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 
 Кроква — село в Кельменецком районе Черновицкой области.